William Howard kan syfta på bland andra:

* William Howard, 1:e baron Howard av Effingham (omkring 1510–1573), engelsk Lord High Admiral och lordsigillbevarare
 Lord William Howard (1563–1640), engelsk godsägare och boksamlare
 William Howard, 1:e viscount Stafford (1614–1680), engelsk godsägare och rojalist
 William Howard (1817–1891), amerikansk politiker
  William Howard (1871–1948), engelsk frälsningsofficer och sångförfattare
 William Alanson Howard (1813–1880), amerikansk politiker
 William Alvin Howard (född 1926), amerikanscher logiker
 William K. Howard (1899–1954), amerikansk regissör, producent och manusförfattare
 William Marcellus Howard (1857–1932), amerikansk politiker
 William S. Howard (1875–1953), amerikansk politiker